Plaats in Indonesië
 Munggangsari (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Munggangsari (Kaliangkrik), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Munggangsari (Ngadirejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java